Val Verda steht für:

 Val Verda (Utah), Ort im Davis County
 Val Verda Viadukt, an der Engadinerlinie der Rhätischen Bahn

Siehe auch:
 Val Verde